Johann von Manderscheid-Blankenheim ist der Name folgender Personen:
 Johann IV. von Manderscheid-Blankenheim (1538–1592), Bischof von Straßburg
 Johann Moritz Gustav von Manderscheid-Blankenheim (1676–1763),  Bischof von Wiener Neustadt, Dompropst zu Köln, Erzbischof von Prag und Primas des Königreichs Böhmen